Matcherna i Grupp C i världsmästerskapet i fotboll för damer 2003 spelades från 20 till 27 september 2003.

Tabell

Matcher

Tyskland mot Kanada

{{Resultat med trupp|id=GER-CAN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 20 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Bettina Wiegmann Stefanie Gottschlich Birgit Prinz Kerstin Garefrekes 
|mål2     =  Christine Sinclair
|arena    = Columbus Crew Stadium
|spelplats= Columbus, Ohio
|publik   = 16409
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Japan mot Argentina

{{Resultat med trupp|id=JPN-ARG
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 20 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Homare Sawa Emi Yamamoto Mio Otani 
|mål2     = 
|arena    = Columbus Crew Stadium
|spelplats= Columbus, Ohio
|publik   = 16409
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Emi Yamamoto
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Japan

{{Resultat med trupp|id=GER-JPN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 24 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Sandra Minnert Birgit Prinz 
|mål2     = 
|arena    = Columbus Crew Stadium
|spelplats= Columbus, Ohio
|publik   = 15529
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Bettina Wiegmann
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kanada mot Argentina

{{Resultat med trupp|id=CAN-ARG
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 24 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Charmaine Hooper Christine Latham 
|mål2     = 
|arena    = Columbus Crew Stadium
|spelplats= Columbus, Ohio
|publik   = 15529
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Christine Latham
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kanada mot Japan

{{Resultat med trupp|id=CAN-JPN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 27 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Christine Latham Christine Sinclair Kara Lang 
|mål2     =  Homare Sawa
|arena    = Gillette Stadium
|spelplats= Foxborough, Massachusetts
|publik   = 14356
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Tomomi Miyamoto
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Argentina mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=ARG-GER
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 27 september 2003
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 4
|mål1     = Yanina Gaitán 
|mål2     =  Maren Meinert Bettina Wiegmann Birgit Prinz Conny Pohlers Martina Müller
|arena    = Robert F. Kennedy Memorial Stadium
|spelplats= Washington, District of Columbia
|publik   = 17618
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Birgit Prinz
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp C